Тён Копмейнерс (; ) — нидерландский футболист, полузащитник клуба «Аталанта» и сборной Нидерландов.

Клубная карьера 
Футболом начал заниматься в системе подготовки «Витесса», после чего перешёл в академию АЗ. Вместе с «Йонг АЗ» стал победителем Тведедивизи сезона 2016/17. Матч с «Ден Босхом», состоявшийся 18 августа 2017 года, стал первой игрой в профессиональной карьере Тёна. Встреча завершилась победой со счётом 3:1. За основную команду игрок дебютировал 1 октября 2017 года, в матче с «Фейеноордом», в котором его команда проиграла с разгромным счётом — 0:4.

Достижения 
 «Йонг АЗ»
 Победитель Тведедивизи: 2016/17

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте atalanta.it

Футболисты Нидерландов
Игроки сборной Нидерландов по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Нидерландов по футболу
Игроки ФК «Йонг АЗ»
Игроки ФК АЗ
Игроки ФК «Аталанта»